Skåre (Zweden), een plaats in Zweden
 Skåre (Noorwegen), een voormalige gemeente in Noorwegen